Dětkovice est un toponyme qui peut désigner :

Dětkovice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Dětkovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie